Peerhöfe heißen:

 Peerhöfe (Gemeinde Ampass), Ort bei Ampass, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Peerhofsiedlung, ehem. Peerhöfe, Teil von Innsbruck-Hötting, Tirol